Александр Васильевич Мухин: Мухин, Александр Васильевич (1900—1965) — советский генерал-лейтенант.
 Мухин, Александр Васильевич (род. 1944) — советский кинооператор, художник, скульптор, писатель.